Ochsenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Ochsenhofer (* 1971), österreichische Schauspielerin
 Hannes Ochsenhofer (* 1985), österreichischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Ochsenhofer Kopf